Sukobi vođeni između Britanskog Carstva, tj. Britanske Istočnoindijske kompanije i Emirata Afganistan, u razdoblju od sredine 19. i početka 20. stoljeća, s ciljem kolonijalne ekspanzije Velike Britanije u Aziji.

Vođena su tri rata:

 Prvi anglo-afganistanski rat (1838. – 1842.)
 Drugi anglo-afganistanski rat (1878. – 1880.)
 Treći anglo-afganistanski rat (1919.)